

Carriera

Allenatore
Nel 2005 con il  ha vinto la Coppa del Belgio battendo in finale il  per 2-1.

Palmarès

Allenatore
Coppa del Belgio: 1
Germinal Beerschot: 2004-2005

Altri progetti

Collegamenti esterni